Специалист по клиническим исследованиям (эта должность часто также называется «Монитор клинических исследований» или просто «Монитор») — научный сотрудник, координирующий клинические испытания лекарств, биопрепаратов или медицинского оборудования. Он должен обеспечить надлежащий контроль над исследованием в специально отобранных, оснащенных, укомплектованных специально обученным медицинским персоналом и одобренных разрешительными органами исследовательских центрах желаемых и побочных эффектов медицинских препаратов, включая как новые медикаменты, так и уже существующие на рынке. В разных компаниях эта должность может называться по-разному: контролером клинических исследований (или испытаний), администратором, научным сотрудником или координатором.

Должностные обязанности 
Основные должностные обязанности включают в себя:
 Подбор и инструктирование врачей, консультантов и испытателей, квалифицированных для проведения испытаний.
 Подготовка исследовательских лабораторий и центров — их обеспечение необходимым оборудованием и материалами.
 Контроль испытаний в ходе их выполнения, включающий регулярное посещение исследовательских центров, сбор и проверку истории болезни пациентов и решение текущих проблем.
 Если необходимо, закрытие исследовательских центров по завершении испытаний.
 Участие в подготовке технического отчета по испытаниям вместе со специалистом по статистической обработке медицинских данных.

Работа специалиста по клиническим исследованиям значительно различается в разных компаниях. В некоторых компаниях он участвует в процессе от начала до конца — от обсуждения испытаний с врачом, подавшим идею, и разработки протокола испытаний до написания заключительного отчета. В других компаниях проект испытаний разрабатывает врач-консультант, а функция специалиста состоит в сборе данных по ходу испытаний.

Требования к соискателям

Мировая практика 
Образование соискателя должно относиться к области биологических, компьютерных наук или медицины. Образование в области биологических наук (особенно фармакологии, фармацевтики, биохимии, иммунологии, физиологии или токсикологии) или в медсестринском деле является одним из требований при приеме на работу в качестве специалиста по клиническим исследованиям. Образование в других областях также может быть приемлемо.

Кандидату без опыта работы может быть достаточно сложно поступить непосредственно на должность специалиста по клиническим исследованиям, хотя некоторые компании принимают недавних выпускников с необходимыми личными навыками. Выпускник без соответствующего профессионального опыта часто начинает свою деятельность с рядовой работы, например, координатора или ассистента специалиста по клиническим исследований. Как правило, такая деятельность связана с обработкой и координацией данных и не включает участие в разработке и проведении испытаний.

Поступление на работу без диплома или сертификата маловероятно, хотя иногда возможно поступить на административную должность. Кандидатская степень (Ph.D.) в соответствующей области дает преимущество в некоторых компаниях как при поступлении на работу, так и при переходе на более высокую должность, а также при переходе на работу, связанную с разработкой протоколов испытаний.

Помимо образования — академического или в медсестринском деле — компании требуют от соискателя отличной коммуникабельности в письменной и устной речи, умения налаживать отношения с людьми и внимательности к деталям. Математический склад ума, коммерческая жилка, навыки административной и организаторской деятельности также приветствуются. Эта работа требует высокой самоорганизованности и умения быстро впитывать информацию. Необходим серьёзный, взвешенный подход к работе; сложившиеся исследователи с соответствующим опытом работы получат преимущество. С точки зрения человеческого фактора вы должны быть общительным, уверенным в себе и дружелюбным человеком. Необходимо знать принципы надлежащей клинической практики (ICH GCP), а также местное законодательство. Очень желателен предшествующий опыт в той же области, который может включать в себя медицинскую практику, работу медицинской сестры, продажу лекарств, клиническую работу в лаборатории, работу с клиническими данными, фармацевтические исследования. Часто требуется иметь водительские права.

В связи с постоянным ужесточением правительственных требований к лицензированию новых лекарств и продлению лицензии на существующие препараты, спрос на специалистов по клиническим исследованиям возрастает.

Россия 
Российская практика сходна с мировой, однако, имеются и существенные отличия. Порядка 90 % мониторов клинических исследований имеют диплом врача-лечебника. Реже могут попадаться специалисты с высшим фармацевтическим или биологическим образованием, и крайне редко — обладатели других специальностей. На Западе такой работой практически невозможно привлечь врача из-за слишком большой разницы в оплате труда. В России же ситуация обратная: специалист по клиническим исследованиям имеет намного больший оклад, чем врач, и большое количество квалифицированных врачей бросают медицинскую практику исключительно ради высокооплачиваемой должности в контрактной исследовательской организации. Среди руководителей компаний бытует мнение, что если монитором работает медик, а не медсестра и не фармацевт, это обеспечит лучшее качество исследования. Именно поэтому руководители многих отечественных контрактных исследовательских организаций заявляют в качестве своего конкурентного преимущества «100 % квалифицированных врачей в штате» и стараются не брать на работу фармацевтов, биологов и других специалистов.

Украина 
На Украине около 30-40 % мониторов клинических исследований имеют лингвистическое или биологическое образование.60-70 % — это врачи со знанием английского языка и получившие специализированное образование в области клинических исследований. Так как украинское законодательство постоянно меняется и адаптируется к Европейским нормам, поэтому многие представительства контрактных организаций на Украине проводят постоянное повышение квалификации своих сотрудников, занимающихся клиническими исследованиями, (клинические исследования) что зачастую подтверждается GCP сертификатом.

Карьерный рост 
Карьерная лестница варьируется в разных компаниях и не всегда четко выражена. Тем не менее, в большинстве компаний есть должности управляющих (администраторов) клинических испытаний, на которые могут претендовать опытные специалисты по клиническим исследованиям. В некоторых компаниях для высших должностей требуется кандидатская степень (Ph.D.). Для таких должностей, как врач-консультант или врач-руководитель, как правило, требуется ученая степень в области медицины.
Приблизительная карьерная лестница выглядит так (в некоторых компаниях может не быть каких-то из указанных ступеней):
 Ассистент монитора/координатор клинических исследований (CTA, CTC)
 Младший монитор клинических исследований (Junior CRA)
 Монитор клинических исследований (CRA). Может быть дополнительная классификация в зависимости от опыта: CRA1, CRA2.
 Старший/руководящий монитор (Senior/Lead CRA), Clinical Trial Leader (CTL)
 Менеджер проекта
Нередко разница между этими должностями есть только в размере заработной плате. По сути, сам процесс работы с движением по карьерной лестнице не изменяется.

Ссылки 
 Описание должности специалиста по клиническим исследованиям на сайте kriger.com
 ICH Website
 FDA Website
 Международная Биофармацевтическая Ассоциация
 Международный Исследовательский Центр Кригера
 Журнал «Качественная клиническая практика»

фармацевтическая индустрия
Клинические исследования
Профессии